

Geografia 
 Figure Eight – lago dell'Alberta, in Canada
 Figure Eight – isola della Carolina del Nord, negli Stati Uniti d'America

Altro 
 Figure Eight Inc. – azienda del settore terziario statunitense
 Figure Eight – episodio della serie animata Schoolhouse Rock!

Pagine correlate 
Figure 8